Hoffmeister ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Hoffmeister (1902–1973), tschechischer Maler und Politiker

 Bernard Hoffmeister (* 1989), deutscher Slam-Poet, Autor und Moderator
 Bodo Wiegand-Hoffmeister (* 1966), deutscher Jurist und Hochschulrektor

 Christiane Palm-Hoffmeister (* 1945), deutsche Kabarettistin und Autorin
 Constantin von Hoffmeister (* 1976), deutscher rechtsextremer Publizist
 Cuno Hoffmeister (1892–1968), deutscher Astronom und Geophysiker, Namensgeber des Asteroiden (1726) Hoffmeister
 Donald F. Hoffmeister (1916–2011), US-amerikanischer Mammaloge und Hochschullehrer 
 Eduard von Hoffmeister (1852–1920), preußischer Generalleutnant
 Edmund Hoffmeister (1893–1951), deutscher Generalleutnant
 Florian Hoffmeister (* 1970), deutscher Kameramann und Regisseur

 Franz Hoffmeister (1898–1943), deutscher Vikar
 Franz Anton Hoffmeister (1754–1812), deutscher Komponist
 Freya Hoffmeister (* 1964), deutsche Geschäftsfrau und Kanusportlerin
 Gunhild Hoffmeister (* 1944), deutsche Leichtathletin

 Helga Pelizäus-Hoffmeister (* 1961), deutsche Soziologin

 Ilse Hoffmeister (1892–1968), deutsche Kunstgewerbelehrerin
 Karel Hoffmeister (1868–1952), tschechischer Pianist, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Karl Hoffmeister (1796–1844), deutscher Philologe
 Katy Hoffmeister (* 1973), deutsche Politikerin (CDU), seit 2016 Justizministerin von Mecklenburg-Vorpommern
 Knut Hoffmeister (* 1956), deutscher Experimentalfilmer
 Konrad Hoffmeister (1926–2007), deutscher Fotograf
 Kurt Hoffmeister (1924–2020), deutscher Autor
 Louis Hoffmeister (1814–1869), großherzoglich-badischer Hof-Kupferstecher
 Lucas Hoffmeister († 1576), deutscher Jurist und Richter am Kammergericht Berlin
 Ludwig Hoffmeister (1906–1993), deutscher Politiker (NSDAP) und Oberbürgermeister von Hannover
 Nicole Hoffmeister-Kraut (* 1972), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Otto Georg Hoffmeister (1826–1888), deutscher Jurist und Bürgermeister von Remscheid
 Philipp Hoffmeister (1804–1874), deutscher Pfarrer, Zeichner und Schriftsteller
 Rainer Hoffmeister (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Reinhart Hoffmeister (1923–2016), deutscher Kulturjournalist
 Robert Hoffmeister (1899–1966), deutscher Landespolitiker (SPD)
 Sven Hoffmeister (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Thomas Hoffmeister (* 1958), deutscher Biologe und Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Bremen
 Werner Friedrich Hoffmeister (1819–1845), deutscher Arzt und Naturforscher
 Willi Hoffmeister (1933–2021), deutscher Friedensaktivist und Gewerkschafter
 Willy Hoffmeister (1900–1971), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und Unternehmer
 Wolfgang Hoffmeister (1910–nach 1979), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Hofmeister (Begriffsklärung)

Weblinks 
 Hoffmeister bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname